Івано-Франківськ — обласний центр Івано-Франківської області
 Івано-Франківськ (батальйон) — добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення
 Івано-Франківськ (станція)
 Івано-Франківськ (аеропорт)

Див. також 
 Іван Франко